Магльований Анатолій Васильович — доктор біологічних наук, професор, академік Академії вищої освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Магльований Антон Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища